Stralenheim ist der Name
 eines schwedisch-deutschen Adelsgeschlechts: Stralenheim (Adelsgeschlecht)

und seiner Mitglieder: 
 August von Stralenheim (1777–1847), Staatsminister des Königreichs Hannover, Kurator der Universität Göttingen
 Henning von Stralenheim (1665–1731), schwedischer Diplomat, Gouverneur von Zweibrücken